Šume – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad
 Šume – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Šume – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Topola